Der Richter und sein Henker ist der Titel von:

 Der Richter und sein Henker, Roman von Friedrich Dürrenmatt
 Der Richter und sein Henker (1957), deutscher Fernsehfilm von Franz Peter Wirth 
 Der Richter und sein Henker (1975), deutsch-italienischer Film von Maximilian Schell
 Der Richter und sein Henker (Oper), Oper von Franz Hummel (2008)